Kölsch (bier), een Duits bier
 Kölsch (dialect), een Duits dialect
 Rune RK, artiestennaam van de Deense dj Rune Reilly Kölsch